I I Asian beach games si sono svolti a Bali, in Indonesia, dal 18 al 26 ottobre 2008.

Sport
  Streetball (2)
  Beach handball (2)
  Beach kabaddi (2)
  Beach Sepak takraw (4)
  Beach soccer (1)
  Beach volley (2)
  Pallanuoto (1)
  Beach Woodball (4)
  Beach wrestling (4)
  Bodybuilding (6)
  Dragonboat (6)
  Jet Ski (4)
  Nuoto maratona (4)
  Parapendio (8)
  Pencak silat (8)
  Yacht racing (2) 
  Surf (5)
  Triathlon (2)
  Windsurf (4)

Medagliere

Collegamenti esterni 

2008
Competizioni sportive in Indonesia
Asian beach games